XEH – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Ladysmith (BC) (Canada)